Шокшон () — вьетнамский топоним:
 Шокшон — уезд города Ханой.
 Шокшон — город в уезде Шокшон, входящего в состав города Ханой.